Una crisi (dal greco κρίσις, decisione) è un cambiamento traumatico o stressante per un individuo, oppure una situazione sociale instabile e pericolosa.

Cinema
 Crisi film del 1928 di Georg Wilhelm Pabst
 Crisi film del 1946 di Ingmar Bergman

Economia

 Crisi economica del sistema economico di una o più nazioni.
 Crisi finanziaria del sistema finanziario di una o più nazioni.
 Crisi aziendale di una società che produce o commercia prodotti
 Crisi idrica, stato di inefficienza del sistema di distribuzione dell'acqua
 Crisi alimentare, situazione di scarsità o insufficienza di derrate, in grado di minare la sicurezza alimentare di paesi, regioni o dell'intero pianeta

Letteratura 
Crisi (Kris) – romanzo di Karin Boye del 1934

Politica 
 Crisi di governo
 Crisi politica (internazionale o interna)
 Crisi organica

Musica 
 Crisi – album del gruppo di rock progressivo Exploit
 La crisi – canzone dei Bluvertigo, tratta dall'album Zero - ovvero la famosa nevicata dell'85

Altro 
Stasis (), nella Grecia antica, concetto che riassume una situazione di crisi politica, sociale e morale interna alla polis, derivante da situazioni di conflitto tra classi sociali diverse

Pagine correlate
Crisis
The Crisis